La diméthylaniline (DMA) est un composé aromatique de formule , qui, comme son nom l'indique, est constitué d'une molécule d'aniline (aminobenzène), substituée par deux groupes méthyle. Par habitude, le terme « diméthylaniline » est plutôt réservé aux dérivés où au moins l'un de groupes méthyle est porté par le groupe amine, et en particulier, le terme est même souvent associé à l'unique isomère où les deux groupes méthyle sont portés par le groupe amine, la N,N-diméthylaniline. Les isomères où les groupes méthyle sont uniquement portés par le cycle benzénique sont eux appelés plus couramment « xylidines ».

Isomérie
Aminobenzène